Dennis the Menace (tira de jornal), uma tira de jornal publicada mensalmente desde 12 de março de 1951.
 Várias adaptações na televisão e no cinema foram baseadas na tira de banda desenhada:
 Dennis the Menace (série), uma série de televisão em live-action produzida pela CBS em 1959.
 Dennis the Menace (desenho animado), uma série animada de 1986.
 Dennis the Menace: Dinosaur Hunter, um filme para televisão em live-action de 1987. 
 All-New Dennis the Menace, uma série animada de 1993. 
 Dennis the Menace (filme), um filme em live-action de 1993.
 Dennis the Menace (jogo eletrônico), um jogo baseado no filme de 1993. 
 Dennis the Menace Strikes Again, um filme direto para vídeo de 1998 sequência do filme de 1993.
 
Desambiguação